Velika nagrada Belgije 2002 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 1. septembra 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:43,726
|
|-
! 2
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:44,150
| +0,424
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:44,335
| +0,609
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams -BMW
| 1:44,348
| +0,622
|-
! 5
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams -BMW
| 1:44,634
| +0,908
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:44,759
| +1,033
|-
! 7
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:45,386
| +1,660
|-
! 8
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:45,865
| +2,139
|-
! 9
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:45,880
| +2,154
|-
! 10
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:45,972
| +2,246
|-
! 11
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:46,056
| +2,330
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:46,403
| +2,677
|-
! 13
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:46,485
| +2,759
|-
! 14
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:46,508
| +2,782
|-
! 15
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:46,553
| +2,827
|-
! 16
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:46,875
| +3,149
|-
! 17
| 8
|  Felipe Massa 
| Sauber-Petronas
| 1:46,896
| +3,170
|-
! 18
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:47,272
| +3,546
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:47,562
| +3,836
|-
! 20
| 22
|  Anthony Davidson
| Minardi-Asiatech
| 1:48,170
| +4,444
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 44
| 1:21:20,634
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 44
| + 1,977 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 44
| + 18,445 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 44
| + 19,357 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 44
| + 56,440 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 44
| + 1:17,370
| 8
| 1
|-
! 7
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 44
| + 1:17,809
| 9
|  
|-
! 8
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 44
| + 1:19,855
| 12
|  
|-
! 9
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 43
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 43
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 43
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 39
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 38
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 37
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 37
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 35
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 35
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Anthony Davidson
| Minardi-Asiatech
| 17
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 10
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 4
| Menjalnik
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002